Väyläsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Väyläsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (0 ha)
2. Väyläsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (4 ha)
3. Väyläsaari (ö i Muddusjärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar